Storyville steht für:
 Storyville (New Orleans), ein historisches Vergnügungsviertel von New Orleans
 Storyville (Boston), ein ehemaliger Jazzclub in Boston
 Storyville Records, ein dänisches Jazz- und Blues-Label
 Storyville Records (USA), US-amerikanisches Jazz-Label
 Storyville (Magazin), eine ehemalige britische Jazzzeitschrift
 Storyville (Frankfurt), eines der bekanntesten Jazzlokale Deutschlands in den 1950er und 1960er Jahren in Frankfurt/M.